«Рассвет мертвецов» — название нескольких фильмов:
 «Рассвет мертвецов» — фильм ужасов Джорджа Ромеро 1978 года.
 «Рассвет мертвецов» — ремейк фильма 1978 года, снятый в 2004 году.